Miejscowości na Bahamach:
 Spring City – miasto na wyspie Wielkie Abaco, w dystrykcie South Abaco

Miejscowości w USA:
 Spring City – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Chester
 Spring City – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Rhea
 Spring City – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Sanpete